

Patronyme
 Bruno Cathala (1963-), auteur français de jeux de société ;
 Bruno Cathala (1955-), magistrat français ;
 Charles Cathala (1914-1996), personnalité politique française ;
 Denis Cathala (1899-1950), abbé et spéléologue français ;
 Frédéric Cathala (1962-), écrivain français ;
 Jean Cathala (16?-16?), musicien français du  ;
 Laurent Cathala (1945-), homme politique français ;
 Pierre Cathala (1888–1947), avocat et homme politique français ;
 René Cathala (1927-1978), député de Haute Garonne de 1958 à 1962 ;
 Sylvain Cathala (19?-), saxophoniste et compositeur français.

Toponyme
 La Villa Cathala, maison des arts et des associations de Noisy-le-Grand

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme